Села:
 Голодьки — Вінницька область, Хмільницький район
 Голодьки — Київська область, Тетіївський район